Чёрная орхидея:
 Чёрная орхидея (роман) () — роман-детектив Джеймса Эллроя.
 Чёрная орхидея (фильм, 2006) () — детективный триллер, экранизация романа Джеймса Эллроя, США, 2006 год. Режиссёр — Брайан Де Пальма.
 Чёрная орхидея (фильм, 1958) () — фильм, драма с Софи Лорен и Энтони Куинном в главных ролях, США, 1958 год. Режиссёр — Мартин Ритт.
 Чёрная орхидея (Доктор Кто) () — пятая серия девятнадцатого сезона телесериала «Доктор Кто», состоящая из двух эпизодов.
 Чёрная орхидея (фильм, 1993) () — фильм, эротическая драма, США, 1993 год. Режиссёры — Майкл Нин, Гектор Кастеднеди.